Julen (en español: Julián) es un nombre propio vasco que hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Julen Lekuona, músico y escritor español;
Julen Lopetegui, entrenador español de fútbol;

Nombres masculinos
Nombres vascos